Райдер Стронг (; род. 11 декабря 1979, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский актёр. Наиболее известен по роли Шона Хантера в ситкоме «Парень познаёт мир», а также в его продолжении «Девушка познает мир».

Личная жизнь 
В 2006 Райдер Стронг начал встречаться с актрисой Александрой Баррето, с которой он познакомился на съёмках сериала «Пеппер Деннис». Они обручились в декабре 2012 года, свадьба состоялась 20 октября 2013 года в Орегоне. В декабре 2014 у пары родился сын, Индиго Баррето Стронг.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Сан-Франциско
Родившиеся 11 декабря
Родившиеся в 1979 году
Киноактёры США
Выпускники Беннингтонского колледжа